Викторовка — топоним:

Белоруссия 
 Викторовка — деревня в Червенском районе Минской области.
 Викторовка — деревня в Бобруйском районе Могилёвской области.
 Викторовка — деревня в Кировском районе Могилёвской области.

Казахстан 
 Викторовка — село в Зерендинском районе Акмолинской области.
 Викторовка — до 1968 года название села Айет Тарановского района Костанайской области.

Молдавия 
 Викторовка — село в Кантемирском районе.

Россия 
 Викторовка — деревня в Благоварском районе Башкортостана.
 Викторовка — село в Кантемировском районе Воронежской области.
 Викторовка — село в Бахчисарайском районе Крыма.
 Викторовка — хутор в Дмитриевском районе Курской области.
 Викторовка — деревня в Кореневском районе Курской области.
 Викторовка — посёлок в Льговском районе Курской области.
 Викторовка — деревня в Рыльском районе Курской области.
 Викторовка — деревня в Суджанском районе Курской области.
 Викторовка — деревня в Хомутовском районе Курской области.
 Викторовка — деревня в Ливенском районе Орловской области.
 Викторовка — хутор в Миллеровском районе Ростовской области.
 Викторовка — деревня в Мучкапском районе Тамбовской области, упразднена в 2017 г.
 Викторовка — деревня в Казанском районе Тюменской области.

 Викторовка — река в Томской области.
 Викторовка — река в Приморском крае.

Украина 
 Викторовка — село в Казатинском районе Винницкой области.
 Викторовка — село в Волновахском районе Донецкой области.
 Викторовка — село в Добропольском районе Донецкой области.
 Викторовка — село в Емильчинском районе Житомирской области.
 Викторовка — село в Новониколаевском районе Запорожской области.
 Викторовка — село в Приазовском районе Запорожской области.
 Викторовка — село в Мироновском районе Киевской области.
 Викторовка — село в Попаснянском районе Луганской области.
 Викторовка — село в Березанском районе Николаевской области.
 Викторовка — село в Братском районе Николаевской области.
 Викторовка — село в Доманёвском районе Николаевской области.
 Викторовка — село в Берёзовском районе Одесской области.
 Викторовка — село в Ширяевском районе Одесской области.
 Викторовка — село в Козовском районе Тернопольской области.
 Викторовка — село в Геническом районе Херсонской области.
 Викторовка — село в Чемеровецком районе Хмельницкой области.
 Викторовка — село в Христиновском районе Черкасской области.
 Викторовка — село в Нежинском районе Черниговской области.
 Викторовка — село в Черниговском районе Черниговской области.
 Викторовка — до 2016 года название села Поминик в Маньковском районе Черкасской области.

См. также 
 Викторов